Presa Juan Aldama är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Guadalupe Victoria och delstaten Durango, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presa Juan Aldama ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presa Juan Aldama är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cerro Alto,  meter över havet,  km nordväst om Presa Juan Aldama. Runt Presa Juan Aldama är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Guadalupe Victoria,  km öster om Presa Juan Aldama. Trakten runt Presa Juan Aldama består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Durango (delstat)